Showgirl е концертен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Better the Devil You Know – 3:48
 What Do I Have to Do? – 2:36
 Spinning Around – 3:08
 Slow – 3:26
 "Red Blooded Woman/Where the Wild Roses Grow" – 4:47
 I Believe in You – 3:25
 Can't Get You Out of My Head – 5:00
 Love at First Sight – 6:07

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2005 година